

Personen 
 Eric de Rooij (1965-), schrijver
 Erik-Jan de Rooij (1964-), hockeyer
 Jan de Rooij (1923-1945), verzetsstrijder
 Jan de Rooij (1932-2008), bokser
 Jos de Rooij, accordeonist
 Karel de Rooij (1946-), kleinkunstenaar, Mini van Mini & Maxi
 Kees de Rooij (1886-1939), Nederlands organist
 Mirjam de Rooij (1963-), actrice
 Nathalie de Rooij (1973-), politica
 Nelly de Rooij (1883-1964), zoöloog en herpetoloog
 Theo de Rooij (1957-), voormalig wielrenner, ploegleider en algemeen directeur van Rabobank wielerploeg
 Willem de Rooij (1969-), beeldend kunstenaar

Fictieve personen 
 Annie de Rooij, typetje van Paul de Leeuw
 Bob de Rooij, typetje van Paul de Leeuw

Rooij, de